La 1. Lig 1986/87 fue la 29.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1986
Fútbol en 1987
Deporte en Turquía en 1986
Deporte en Turquía en 1987